Tavoletta – supporto per la scrittura in antiche civiltà
 Tavoletta grafica – periferica di input per computer
 Tavoletta pretoriana – strumento utilizzato per il rilievo in dettaglio
 Tavoletta – personaggio del cartone animato Ed, Edd & Eddy